John Bel Edwards, Amerikaans politicus
 John Edwards (musicus), Brits musicus (bassist van Status Quo)
 John Edwards (politicus), Amerikaans ex-senator en ex-presidentskandidaat
 John Hilton Edwards, Brits geneticus
 John Edwards (theoloog) (1637-1716)
 John Edwards (producer), Australisch producer van televisieseries etc.
 John Edwards (autocoureur), Amerikaans autocoureur
 John-Ross Edwards (1988), Jamaicaans voetballer
 John Edwards (zanger), Amerikaans zanger en oprichter van The Spinners
 John Edwards (jazzmusicus), Brits jazzmuzikant